Лещинер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Лещинер, Борис Матвеевич (1915—2008) — Почётный гражданин Тольятти.
 Лещинер, Дмитрий Владимирович (1915—1996) — авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
 Лещинер, Роальд Ефимович — советский экономист, автор популярных книг серии «У карты мира».
 Лещинер, Яков Маркович (1948—2005) — альтист, дирижёр, педагог, заслуженный артист Российской Федерации (1997).